Dehlin steht für:

 Lindsey Dehlin (* 1984), US-amerikanische Skilangläuferin
 Dehlin (Idaho), Ort im Bonneville County im US-Bundesstaat Idaho